

Toponyme

Poole, localité du Cheshire ;
 Poole, ville côtière du Dorset :
 Poole (circonscription britannique) ;
 Mid Dorset and North Poole (circonscription britannique).

Poole,  un village de la commune de Konguta (comté de Tartu).

Patronyme 

 Burnell Poole (1884-1933), peintre et photographe américain ;
 Elijah Poole (1897-1975), vrai nom de Elijah Muhammad, dirigeant de la Nation of Islam ;
 John Poole (1934-), organiste et chef de chœur britannique ;
 Jordan Poole (1999-), basketteur américain ;
 Malcolm Poole (1949-), joueur de hockey sur gazon australien ;
 Matthew Poole (en latin : Mattheus Polus ; 1624-1679), théologien non-conformiste anglais ;
 
 Roy Poole (1924-1986), acteur américain ;
 Shelly Poole (1972-), chanteuse-auteur-compositeur anglaise ;
 Steven Poole (1972-), écrivain et journaliste britannique ;
 Wakefield Poole (1936-2021), danseur classique, chorégraphe et réalisateur américain de films pornographiques homosexuels.

Divers 
 Henry Poole Is Here est un film américain de Mark Pellington, sorti en 2008.

Patronyme anglais